SLC — аббревиатура, может означать:

В технике 
 Space launch complex — космический стартовый комплекс
 SLC-36 — прежнее название стартового комплекса LC-36
 SLC-2 — контрбатарейный радар
 Mercedes-Benz SLC-класс — серия компактных родстеров класса люкс
 SLC () — флеш-память с одноуровневой организацией хранения в ячейке.

В биологии 

 SLC18A1 — транспортный белок-переносчик
 SLC2A1 — однонаправленный белок-переносчик глюкозы
 SLC2A4 — инсулинзависимый белок-переносчик глюкозы
 SLC2A5 — белок-переносчик фруктозы

В физике 
 SLC (Stanford Linear Collider) — единственный в мире линейный электрон-позитронный коллайдер, работавший в 1988—1998 гг. в лаборатории SLAC.

Прочее 
 Солт-Лейк-Сити — город в США, столица штата Юта
 SLC Punk — фильм 1998 года